Clamecy ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Clamecy (Aisne) im Département Aisne
 Clamecy (Nièvre) im Département Nièvre